García de Quevedo är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Heriberto García de Quevedo
 Manuel García de Quevedo
 Rafael García de Quevedo

Spanska efternamn